Лонка () — невелика річка в Житомирському районі Житомирської області України, права притока річки Синка.

Історія 
Струмок, який пізніше отримав назву "Лонка" (лугова річка) брав початок з болотистого урочища "Грузьке болото", що було відображено на трьохверсових картах 1867 та 1910 років.

В царський період через Лонку було споруджено міст, який дістав назву "Бертин". Конструкція мосту стала можлива задля уникнення частих паводків, через що шлях з Житомира часто підтоплювало. До сьогодні історія про його існування згадується в формі переказу.

Після війни на полях біля Лонки було проведено меліорацію, що зробило можливим збільшення долини річки та певне подовження її витоку (з ур. Лозова та Франівка).

До 1960 року річка була природним кордоном між українцями та поляками села Березина (в минулому окремих сіл Березина та Корчунок). Поляки називали річку Łąka або ж rzeka Łąka, від чого і пішла назва.

Особливості 
Бере свої початки з мережі меліоративних каналів, більшість яких — в околицях села Гадзинка. Довжина річки — 5,64 кілометра. По течії розташовані чотири великі водосховища: Грузьке та три штучні озера Березинської філії Станишівського лісництва. 

Протікає селом Березина та впадає в річку Синка в районі Кривого Яру.

Посилання 

Річки Житомирської області
Малі річки України
Березина (Житомирський район)
Річки Житомирського району